Dit is een lijst van planetoïden 6401-6500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6401) Roentgen || 1991 GB2 || 15 april 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (6402) Holstein || 1991 GQ10 || 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (6403) Steverin || 1991 NU || 8 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (6404) Vanavara || 1991 PS6 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (6405) Komiyama || 1992 HJ || 30 april 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6406) Mikejura || 1992 MJ || 28 juni 1992 || H. E. Holt
|-
| (6407) - || 1992 PF2 || 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (6408) Saijo || 1992 UT5 || 28 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6409) - || 1992 VC || 2 november 1992 || N. Kawasato
|-
| (6410) Fujiwara || 1992 WO4 || 29 november 1992 || S. Otomo
|-
| (6411) Tamaga || 1993 TA || 8 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (6412) Kaifu || 1993 TL2 || 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6413) Iye || 1993 TJ3 || 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6414) Mizunuma || 1993 UX || 24 oktober 1993 || T. Kobayashi
|-
| (6415) - || 1993 VR3 || 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6416) Nyukasayama || 1993 VY3 || 14 november 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (6417) Liberati || 1993 XA || 4 december 1993 || A. Vagnozzi
|-
| (6418) Hanamigahara || 1993 XJ || 8 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (6419) Susono || 1993 XX || 7 december 1993 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (6420) Riheijyaya || 1993 XG1 || 14 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (6421) - || 1993 XS1 || 6 december 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6422) Akagi || 1994 CD1 || 7 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6423) Harunasan || 1994 CP2 || 13 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6424) Ando || 1994 EN3 || 14 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6425) - || 1994 WZ3 || 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6426) Vanýsek || 1995 ED || 2 maart 1995 || M. Tichý
|-
| (6427) - || 1995 FY || 28 maart 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6428) Barlach || 3513 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6429) Brancusi || 4050 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6430) - || 1964 UP || 30 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (6431) - || 1967 UT || 30 oktober 1967 || L. Kohoutek
|-
| (6432) Temirkanov || 1975 TR2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (6433) Enya || 1978 WC || 18 november 1978 || A. Mrkos
|-
| (6434) Jewitt || 1981 OH || 26 juli 1981 || E. Bowell
|-
| (6435) Daveross || 1984 DA || 24 februari 1984 || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| (6436) Coco || 1985 JX1 || 13 mei 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6437) Stroganov || 1987 QS7 || 28 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (6438) Suárez || 1988 BS3 || 18 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (6439) Tirol || 1988 CV || 13 februari 1988 || F. Börngen
|-
| (6440) Ransome || 1988 RA2 || 8 september 1988 || A. Mrkos
|-
| (6441) Milenajesenská || 1988 RR2 || 9 september 1988 || A. Mrkos
|-
| (6442) Salzburg || 1988 RU3 || 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (6443) Harpalion || 1988 RH12 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (6444) Ryuzin || 1989 WW || 20 november 1989 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (6445) Bellmore || 1990 FS1 || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (6446) Lomberg || 1990 QL || 18 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (6447) Terrycole || 1990 TO1 || 14 oktober 1990 || E. F. Helin
|-
| (6448) - || 1991 CW || 8 februari 1991 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (6449) Kudara || 1991 CL1 || 7 februari 1991 || T. Seki
|-
| (6450) Masahikohayashi || 1991 GV1 || 9 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (6451) Kärnten || 1991 GP10 || 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (6452) Johneuller || 1991 HA || 17 april 1991 || T. J. Balonek
|-
| (6453) - || 1991 NY || 13 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (6454) - || 1991 UG1 || 29 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (6455) - || 1992 HE || 25 april 1992 || R. H. McNaught
|-
| (6456) Golombek || 1992 OM || 27 juli 1992 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (6457) Kremsmünster || 1992 RT || 2 september 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (6458) Nouda || 1992 TD1 || 2 oktober 1992 || T. Seki
|-
| (6459) Hidesan || 1992 UY5 || 28 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6460) Bassano || 1992 UK6 || 26 oktober 1992 || U. Quadri, L. Strabla
|-
| (6461) Adam || 1993 VB5 || 4 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (6462) Myougi || 1994 AF2 || 9 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6463) Isoda || 1994 AG3 || 13 januari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6464) Kaburaki || 1994 CK || 1 februari 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6465) Zvezdotchet || 1995 EP || 3 maart 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (6466) Drewesquivel || 1979 MU8 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6467) Prilepina || 1979 TS2 || 14 oktober 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (6468) Welzenbach || 1981 ED19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6469) Armstrong || 1982 PC || 14 augustus 1982 || A. Mrkos
|-
| (6470) Aldrin || 1982 RO1 || 14 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (6471) Collins || 1983 EB1 || 4 maart 1983 || A. Mrkos
|-
| (6472) Rosema || 1985 TL || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (6473) Winkler || 1986 GM || 9 april 1986 || E. Bowell
|-
| (6474) Choate || 1987 SG1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (6475) Refugium || 1987 SZ6 || 29 september 1987 || P. Wild
|-
| (6476) - || 1987 VT || 15 november 1987 || Z. Vávrová
|-
| (6477) - || 1988 AE5 || 14 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (6478) Gault || 1988 JC1 || 12 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6479) Leoconnolly || 1988 LC || 15 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (6480) Scarlatti || 1988 PM1 || 12 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (6481) Tenzing || 1988 RH2 || 9 september 1988 || A. Mrkos
|-
| (6482) Steiermark || 1989 AF7 || 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (6483) Nikolajvasil'ev || 1990 EO4 || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (6484) Barthibbs || 1990 FT1 || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (6485) Wendeesther || 1990 UR1 || 25 oktober 1990 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (6486) Anitahill || 1991 FO || 17 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (6487) Tonyspear || 1991 GA1 || 8 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (6488) Drebach || 1991 GU9 || 10 april 1991 || F. Börngen
|-
| (6489) Golevka || 1991 JX || 10 mei 1991 || E. F. Helin
|-
| (6490) - || 1991 NR2 || 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (6491) - || 1991 OA || 16 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (6492) - || 1991 OH1 || 18 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (6493) Cathybennett || 1992 CA || 2 februari 1992 || E. F. Helin
|-
| (6494) - || 1992 NM || 8 juli 1992 || S. Otomo
|-
| (6495) - || 1992 UB1 || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6496) Kazuko || 1992 UG2 || 19 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6497) Yamasaki || 1992 UR3 || 27 oktober 1992 || T. Seki
|-
| (6498) Ko || 1992 UJ4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6499) Michiko || 1992 UV6 || 27 oktober 1992 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (6500) Kodaira || 1993 ET || 15 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe|}

Planetoïdenlijsten